Носковський () — українське прізвище, носії:

Персоналії: Носковський 
 Володислав Носковський — український релігійний та громадський діяч у Галичині, священик УГКЦ.
 Зенон Носковський — український військовик, громадський діяч, командир сотні Леґіону УСС та полку ЧУГА.
 Роман Носковський — старшина армії Австро-Угорщини, загинув на італійському фронті 1916 р.
 Павло Носковський — полковник, головнокомандувач козацького війська імперії Габсбургів.

Польський відповідник — Носковскі ().

правопис: Носковскі 
 Носковскі Анджей гербу Лада — біскуп плоцький РКЦ
 Носковскі Францішек Ксаверій — єзуїт, професор
 Носковскі Ян (властиво Ян з Носкова) гербу Наленч — доктор медицини, професор Краківської академії
 Носковскі Лукаш (властиво Лукаш з Носкова) гербу Наленч — доктор медицини, професор і ректор Краківської академії
 Носковскі Зиґмунт — композитор, педагог, диригент

Примітки 

Українські прізвища